Oliver Marach e Mate Pavić erano i detentori del titolo, ma sono stati eliminati al primo turno da Damir Džumhur e Dušan Lajović.

In finale David Goffin e Pierre-Hugues Herbert hanno battuto Robin Haase e Matwé Middelkoop con il punteggio di 5-7, 6-4, [10-4].

Teste di serie 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (primo turno)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (primo turno)

 Nikola Mektić /  Alexander Peya (quarti di finale)
 Dominic Inglot /  Franko Škugor (primo turno)

Wildcard 

  Marko Đoković /  Novak Đoković (semifinale)

 Cem İlkel /  Mubarak Shannnan Zayid (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2019